В штате Калифорния 480 городов, имеющих статус. Статус города означает наличие городского самоуправления. 458 городов имеют в названии «Сity of (Наименование)», а 22 — «Town of (Наименование)». Для Калифорнии это равноправные термины.
 
Единственным городом в Калифорнии, утратившим статус в 1975 году после 20 лет слабых экономических показателей, стал Кабазон. Часть городов были поглощены более крупными растущими городами. Так произошло, например, с Уиллоу-Глен в 1936 году и Алвизо в 1962. Оба города были поглощены Сан-Хосе.

Города

См. также 
 Список городов Калифорнии по численности населения

 
Калифорния
Города